Il doppio del torneo di tennis Lima Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariano Hood e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Kris Goossens e Jimy Szymanski 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Kent Kinnear /  Greg Van Emburgh (semifinali)
 Óscar Ortiz /  André Sá (primo turno)

 Nelson Aerts /  Bernardo Martínez (primo turno)
 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 1997